Purav Raja e Ramkumar Ramanathan erano i detentori del titolo. Ramanathan ha deciso di non partecipare al torneo;  Raja ha deciso di difendere il titolo in coppia con Petr Nouza ma sono stati eliminati al secondo turno da Anirudh Chandrasekar e Vijay Sundar Prashanth.

In finale Anirudh Chandrasekar e Vijay Sundar Prashanth hanno sconfitto Toshihide Matsui e Kaito Uesugi con il punteggio di 6–1, 4–6, [10–3].

Teste di serie 

  Marc Polmans /  Max Purcell (ritirati)
  Arjun Kadhe /  Maximilian Neuchrist (semifinale, ritirati)
  Marek Gengel /  Hsu Yu-hsiou (ritirati)

  Petr Nouza /  Purav Raja (secondo turno) 
  Toshihide Matsui /  Kaito Uesugi (finale)

Wildcard 

  Parikshit Somani /  Manish Sureshkumar (primo turno)

  Faisal Qamar /  Fardeen Qamar (primo turno)

Alternate 

  Mukund Sasikumar /  Vishnu Vardhan (semifinale)
  Boris Butulija /  Prajnesh Gunneswaran (quarti di finale)

  Dayne Kelly /  Vladyslav Orlov (primo turno) 
  Harold Mayot /  Makoto Ochi (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Pune Challenger 2023